Jacques Demers (1944) kanadai jégkorongedző, szenátor
 Jacques Demers (1960) olimpiai ezüstérmes kanadai súlyemelő